Радивоновский сельский совет () — название сельских советов на Украине:

 Радивоновский сельский совет — Акимовский район.
 Радивоновский сельский совет — Великобагачанский район.